język kabylski
 „Kabyle” – francuski niszczyciel typu Arabe
 „Kabyle” – francuski niszczyciel eskortowy typu Cannon, ex-amerykański USS „Riddle” (DE-185)